Velika nagrada Brazilije 1974 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1974. Odvijala se je 27. januarja 1974.

Dirka 

|-
! 1
| 5
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 32
| 1:24:37,06
| 1
| 9
|-
! 2
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 32
| + 13,57 s
| 8
| 6
|-
! 3
| 2
| Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 31
| +1 krog
| 5
| 4
|-
! 4
| 18
|  Carlos Pace
| Surtees-Ford
| 31
| +1 krog
| 12
| 3
|-
! 5
| 33
|  Mike Hailwood
| McLaren-Ford
| 31
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 1
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 31
| +1 krog
| 4
| 1
|-
! 7
| 7
| Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 31
| +1 krog
| 2
|  
|-
! 8
| 4
| Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 31
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 24
|  James Hunt
| March-Ford
| 31
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 10
| 14
|  Jean-Pierre Beltoise
| BRM
| 31
| +1 krog
| 17
|  
|-
! 11
| 26
|  Graham Hill
| Lola-Ford
| 31
| +1 krog
| 21
|  
|-
! 12
| 6
|  Denny Hulme
| McLaren-Ford
| 31
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 13
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 31
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 14
| 15
|  Henri Pescarolo
| BRM
| 30
| +2 kroga
| 22
|  
|-
! 15
| 8
|  Richard Robarts
| Brabham-Ford
| 30
| +2 kroga
| 24
|  
|-
! 16
| 37
|  François Migault
| BRM
| 30
| +2 kroga
| 23
|  
|-
! 17
| 19
|  Jochen Mass
| Surtees-Ford
| 30
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! Ods
| 28
|  John Watson
| Brabham-Ford
| 27
| Sklopka
| 15
|  
|-
! Ods
| 9
|  Hans Joachim Stuck
| March-Ford
| 24
| Prenos
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 21
| Zavore
| 19
|  
|-
! Ods
| 20
|  Arturo Merzario
| Iso Marlboro-Ford
| 20
| Pedal za plin
| 9
|  
|-
! Ods
| 16
|  Peter Revson
| Shadow-Ford
| 10
| Pregrevanje
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
| Howden Ganley
| March-Ford
| 8
| Vžig
| 20
|  
|-
! Ods
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 2
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 27
|  Guy Edwards
| Lola-Ford
| 2
| Šasija
| 3
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Clay Regazzoni 2'36.050

Formula 1 sezona 1974
1974